Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1966 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Ann Haydon-Jones bat Nancy Richey en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Maria Bueno et Margaret Smith.

Parcours 
37 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
France Simple dames
Sport en France en 1966
Tennis en mai 1966
Tennis en juin 1966